Milani puede hacer referencia a:

 Andrea Milani Comparetti (1948- ), matemático y astrónomo italiano.
 Aureliano Milani (1675-1749), pintor italiano.
 Aurelio Milani (1934-2014), futbolista italiano.
 César Milani (1954- ), militar argentino.
 Denise Milani (1976- ), modelo checa.
 Giulio Cesare Milani (1621-1678), pintor italiano.
 Leyla Milani (1982-), modelo, actriz, presentadora de televisión y empresaria canadiense.
 Lorenzo Milani, (1923-1967), pedagogo italiano.
 Oscar Milani (1946- ), músico argentino.
 Milani, localidad de Croacia en el condado de Karlovac.